Junín megye, Argentína, Mendoza tartomány
Junín megye, Argentína, San Luis tartomány
Junín megye, Peru